Михаил Кальницкий:
 Кальницкий, Михаил Николаевич (1870—1961) — генерал-лейтенант Генштаба, активный деятель белоэмиграции.
 Кальницкий, Михаил Борисович (род. 1958) — украинский инженер, писатель и краевед, коллекционер, исследователь Киевской старины.